Велвју има више значења:
 Велвју (Вирџинија)
 Велвју (Минесота)